

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Lisie Jamy – część wsi Klonowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Lubiewo
 Lisie Jamy – część wsi Bystrzyca w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Wojcieszków
 Lisie Jamy – część wsi Chomęciska Duże w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Stary Zamość
 Lisie Jamy – część wsi Wola Buchowska w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Jarosław
 Lisie Jamy – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Lubaczów
 Lisie Jamy – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sierakowice
 Lisie Jamy – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Mniów
 Lisie Jamy – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Pisz

Inne 
 Lisie Jamy – Miejsce Pamięci Narodowej, w lesie Kotwica, okolice Miętnego
 Lisie Jamy – skały w Dolinie Brzoskwinki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Lisie Jamy – wychodnie skalne i osuwisko na Zęzowie w Beskidzie Wyspowym
 Lisie Jamy – wzniesienie w Górach Świętokrzyskich